Coromines i Vigneaux (auch Corominas i Vigneaux) ist der Nachname folgender Personen:

 Ernest Coromines i Vigneaux (1913–1992), spanisch-französischer Mathematiker, siehe Ernest Corominas
 Joan Coromines i Vigneaux (1907–1957), spanischer Sprachwissenschaftler und Etymologe, siehe Joan Coromines
 Júlia Coromines i Vigneaux (1910–2011), spanische Kinderpsychiaterin und Psychoanalytikerin, siehe Júlia Coromines

Siehe auch:
 Pere Corominas (auch Pedro Corominas oder Pere Coromines; 1870–1939), spanischer Schriftsteller und Politiker (Vater der Genannten)
 Celestina Vigneaux (ursprünglich Célestine Vigneaux; 1878–1964), französisch-spanische Pädagogin (Mutter der Genannten)